Le Young Africans Football Club est un club tanzanien de football basé à Dar es Salam. Avec vingt-deux titres de champion remportés, le club est le plus titré du pays avec le Simba SC. Le Tunisien Nasredine Nabi est l'entraineur depuis fin .

Histoire

Palmarès 

Championnat de Tanzanie (23)
 Champion : 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1981, 1983, 1987, 1991, 1996, 1997, 2000, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2022

Coupe de Tanzanie (5)
 Vainqueur : 1975, 1994, 1999, 2016, 2022
 Finaliste : 2001, 2021

Supercoupe de Tanzanie (6)
 Vainqueur : 2001, 2010, 2013, 2014, 2015, 2021
 Finaliste : 2002, 2005, 2009, 2011, 2016, 2017

Coupe Kagame inter-club (5)
 Vainqueur : 1975, 1993, 1999, 2011, 2012 
 Finaliste : 1976, 1986, 1992

Joueurs emblématiques 
  Shabani Nonda
  Haruna Niyonzima

Entraîneurs 
  Victor Stănculescu
 1999-2001 :  Raoul Shungu
  Tom Saintfiet
  Ernie Brandts
  Hans van der Pluijm
 2020- :  Luc Eymael

Notes et références 

Club de football en Tanzanie
Club de football fondé en 1930
Football à Dar es Salam